

Toponymie

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 Falęcin est un village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Falęcin est un village dans le powiat de Grójec
 Falęcin est un village dans le powiat de Płock
 Falęcin est un village dans le powiat de Pruszków